Kaurisnäckor är flera snäckarter i familjen porslinssnäckor. Särskilt används namnet om släktet Cypraea, som är vanligt i Indiska oceanen.

Kaurisnäckor har länge använts som smycken och, särskilt arten Monetaria moneta, som pengar hos afrikanska och asiatiska folk. Den sistnämnda har ett enfärgat gulvitt skal, omkring 1,5 till 3 cm långt.

Snäckans blanka hårda yta gav namn till porslinet via italienskans porcella, som är snäckans namn, på svenska Porslinssnäckor. Likadant på franska där snäckan kallas porce de mer och gav namnet porcelain, på svenska porslin. Snäckan användes redan under Yangshao-tiden i Kina som betalningsmedel och som mönster på keramik.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Valutor
Cypraeidae